Arveja silvestre puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lathyrus latifolius
 El nombre común de la planta Vicia cracca
 El nombre común de la planta '''''Vicia sepium